Золотая медаль имени Льва Николаева — медаль, учреждённая в 2011 году телекомпанией «Цивилизация». Награда вручается ежегодно «за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры» в память о популяризаторе науки, авторе и ведущем многих телевизионных программ и фильмов Льве Николаевиче Николаеве.

Общие сведения 
 
21 мая 2011 года скончался академик Академии российского телевидения, член Союза кинематографистов России, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, автор многих телевизионных программ, в том числе телепередачи «Гении и злодеи», создатель и художественный руководитель телекомпании «Цивилизация» Лев Николаевич Николаев.

В память об этом человеке телекомпания «Цивилизация» учредила золотую медаль имени Льва Николаева. Медаль вручается каждый год во второй половине ноября, накануне дня рождения популяризатора науки. Ежегодно пятеро выдающихся деятелей мировой науки и культуры отмечаются медалями и почётными дипломами за вклад в просвещение, образование и культуру. По уставу действующие лауреаты медали определяют новых номинантов .

Отдельные СМИ сообщали о том, что данная медаль учреждена в 2011 году Министерством образования и науки РФ. Однако Министерство просвещения Российской Федерации в марте 2019 года опровергло эту информацию, отметив, что Минобрнауки РФ не являлся учредителем медали, не участвовал в её разработке и не оказывал ей поддержку .

Лауреаты за 2011 год 
 директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова;
 народный артист России Юрий Башмет;
 профессор, доктор биологических наук Николай Дроздов;
 директор и главный редактор телеканала «Россия Культура» Сергей Шумаков;
 руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Лауреаты за 2012 год 
 генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский;
 ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий;
 президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко;
 руководитель программ «Здоровье», «Жить здорово!» Елена Малышева;
 телеведущий, руководитель проекта «Видеопаспорт» Тимур Кизяков.

Лауреаты за 2013 год 
 выдающийся советский и российский врач-кардиохирург Лео Бокерия;
 советский и российский биофизик, историк советской и российской науки Симон Шноль;
 кандидат наук, географ-гидролог, ведущий прогноза погоды на НТВ, заместитель директора Института географии РАН Александр Беляев;
 народный артист России, автор музыки к культовым фильмам Эдуард Артемьев;
 ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров.

Лауреаты за 2014 год 
 директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль;
 ректор МГИМО, академик РАН, профессор Анатолий Торкунов;
 художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков;
 коллекционеры, авторы проекта «Livre d’artiste» (Книга художника) Георгий Генс и Борис Фридман;
 директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лауреаты за 2015 год 
 президент РАН Владимир Фортов;
 директор дирекции цикловых и тематических программ телеканала «Культура» Наталья Приходько;
 народный артист России Олег Меньшиков;
 ректор МГХПА им. С. Г. Строганова Сергей Курасов;
 директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Лауреаты за 2016 год 
 генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;
 ректор МАИ (Национальный исследовательский университет) Михаил Погосян;
 главный акушер-гинеколог Российской Федерации Лейла Адамян;
 журналист и телеведущая Дарья Златопольская;
 президент Благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

Лауреаты за 2017 год 
 тележурналист, продюсер, главный редактор журнала «StarHit» Андрей Малахов;
 директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак;
 заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел России, автор книги «Время Спрута», по мотивам которой снят фильм Оливера Стоуна «Сноуден» Анатолий Кучерена;
 академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова, ученый, в честь которого назван тяжёлый элемент таблицы Д. И. Менделеева «оганесон» Юрий Оганесян;
 директор Центрального театра кукол имени Сергея Образцова Ирина Корчевникова.

Лауреаты за 2018 год 
 пианист-виртуоз, общественный деятель, Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев;
 главный редактор газеты Московский комсомолец заслуженный журналист РФ Павел Гусев ;
 физик, академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель института космических исследований РАН Лев Зелёный;
 заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), книгоиздатель, продюсер и медиаменеджер Владимир Григорьев;
 заслуженный журналист РФ, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения, лауреат Государственной премии СССР Эдуард Сагалаев;
 бизнесмен, меценат, коллекционер, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, основатель частного музея «Собрание» Давид Якобашвили.

Примечания

Ссылки 
 Трансконтинентальная МедиаКомпания — Золотая медаль имени Льва Николаева 
 Российская академия наук — Церемония вручения Золотой медали имени Льва Николаева 
 Российская газета — В Москве вручили главную просветительскую премию